Adam Ondra (1993) – arrampicatore ceco
Anny Ondra (1902-1987) – attrice ceca 
Jiří Ondra (1957-) – calciatore cecoslovacco